Карбон (зазвичай «вуглець») — хімічний елемент з атомним номером 6.
 Карбон (кам'яновугільний період) — геологічний період палеозойської ери.
 Карбон (вуглепластик) — композитний матеріал на основі смол та вуглецевих волокон.
 Carbon — прикладний програмний інтерфейс (API), виданий компанією Apple Inc. для операційної системи Mac OS.

Топонім 

 Карбон — містечко в окрузі Нігілл, провінції Альберта.

 Карбон — місто в окрузі Адамс, штату Айова.
 Карбон — округ Клей, штату Індіана.
 Карбон — округ Істленд, штату Техас.
Округи
 Карбон — назва ряду округів:
 Карбон — штат Монтана.
 Карбон — штат Пенсільванія.
 Карбон — штат Юта.
 Карбон — штат Вайомінг.

  — кантон в департаменті Верхня Гаронна.
 Карбонн — комуна, адміністративний центр кантону Карбон.

Персоналії 

 Карбон Деніз[en] (нар. 1980) — італійська гірськолижниця.
Карбон — коґномен гілки давньоримського роду Папіріїв.

Інше 

 Carbon — API від Apple, для Mac OS.
  — науковий журнал, що видається Elsevier.

Див. також 
 Карбонування — процес розчинення вуглекислого газу у воді.
 Need for Speed: Carbon — відеогра у жанрі автосимулятора, розроблена студією EA Canada і видана компанією Electronic Arts у  році.
  — панк-рок-дует музикантів:  та .
  — квінтет з міста Ричмонд, штату Вірджинія, що в США.
  — ноутбук високого класу випущений Lenovo в 2012 році.
  — лінійка цифрових аудіо плеєрів, що випускалась нині неіснуючою Rio з 2004 по 2005 роки.
  — американська автомобільна корпорація.